Akhtakhana – comune dell'Armenia (provincia di Syunik)
 Akhtakhana – comune dell'Azerbaigian (distretto di Calilabad)